Naselja u Hrvatskoj:
 Trnovi (Cetingrad), gradsko naselje Cetingrada

Naselja u BiH:
 Trnovi (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša